Кудаа, Куда’а () — арабское многозначное слово, может использоваться и как имя собственное, и как нарицательное.
 Кудаа ибн Маад ибн Аднан — один из прародителей арабских племён.
 Кудаа — арабское племя потомков Кудаа ибн Маада.
 Куддаа — по-арабски выдра.

См. также 
 Куда (значения)

Литература 
 Арабско-русский словарь. Баранов Х. К.

арабские имена